Гран-при Будапешта 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия со 21 по 29 апреля. Турнир продолжил весеннюю грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Гарбин (№ 23 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жисела Дулко выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации в третьем финале.
 Сорана Кырстя уступает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Агнеш Савай с 4й попытки выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации.
 Владимира Углиржова с 3й попытки выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Гран-при Будапешта

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 3-й категории WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Апрель 2007 года
2007